In 1972/73 werd het 24ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd kampioen. De competitie duurde van 16 september 1972 tot 23 juni 1973.

Seizoensverloop

De drie dominante clubs van de Oberliga uit de jaren zeventig – Dynamo Dresden, Carl Zeiss Jena en 1. FC Magdeburg – eindigden in de topdrie. Dresden nam op de vierde speeldag de leiding en stond deze niet meer af. Aan het einde van het seizoen behaalde de club 42 punten, wat neerkomt op 1,62 per wedstrijd, een nieuw record voor de Oberliga. De 61 doelpunten (gemiddeld 2,35 per wedstrijd) was ook het beste resultaat sinds 1960 toen Vorwärts Berlin er 73 maakte. Door deze goede prestaties werd Dynamo Dresden na Rostock in 1961 de tweede Oost-Duitse club die de titel sportploeg van het jaar verkreeg.

Ondanks het feit dat de club zo domineerde werd de titel pas op de voorlaatste speeldag binnen gehaald. Dit kwam door een goed seizoen van Jena, dat vanaf de zevende speeldag Dresden dicht achtervolgde op de tweede plaats. Magdeburg werd met afstand derde en won tijdens het seizoen nog de beker waardoor het tweede UEFA Cup-ticket naar de nummer vier ging. Dit werd Lokomotive Leipzig dat op de laatste speeldag nog over Karl-Marx-Stadt wipte. 

De degradatiestrijd werd beslecht tussen Rot-Weiß Erfurt, Union Berlin en HFC Chemie. Halle stond lang boven de degradatiezone en zakte pas naar het einde van het seizoen helemaal naar de laatste plaats. Ook Erfurt zat in nauwe schoentjes en kon na een zege tegen Frankfurt en een verlies van Union bij Jena nog over Union wippen en zo het behoud verzekeren. 

Er kwamen 1.994.000 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 10.956 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 557 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,06 per wedstrijd. Dit was het hoogste gemiddelde in meer dan tien jaar. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

SG Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van SG Dynamo Dresden, die in het seizoen 1972/73 onder leiding van trainer-coach Walter Fritzsch voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Hans-Jürgen Kreische van Dynamo Dresden werd verkozen tot voetballer van het jaar. Peter Ducke van Carl Zeiss Jena werd tweede en Joachim Streich van Magdeburg werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1972
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1973

Externe link
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1972/73